Фа́блет ( от  телефон и  планшет) — смартфон, размер которого находится между размером типичного смартфона и планшетного компьютера: c диагональю от 5,7-6,0 (ранее в качестве фаблетов рассматривали модели с диагональю экрана от 5,5 дюймов, ещё ранее — и от 5,0) до 6,9 дюймов и шириной не более 135 мм. Также известен под неофициальными названиями «плафон» (планшет+телефон) и «лопатофон».

Отдельные аналитики наряду с фаблетами выделяют класс устройств под названием смартпэды, которые отличаются от фаблетов ещё большим размером диагонали экрана. Так например в статьях, посвящённых обзорам гаджетов, фаблетами называют смартфоны с диагональю от 5 до 6 дюймов, а аналогичные устройства с диагональю от 6 до 7 дюймов принято называть смартпэдами. В ряде других интернет-изданий смартпэдами называют устройства с диагональю экрана от 5 до 6,9 дюйма.

История 
Слово «фаблет» является заимствованием от  — результата сложения слов  телефон и  планшет.

В различное время выпускались устройства, которые журнал PC Magazine упомянул как предшественники фаблета:

 1993  — прототип «первого настоящего фаблета», представляющий собой планшетный ПК со встроенным сотовым модемом для передачи данных. Можно лишь условно назвать прародителем сегодняшних фаблетов, так как модель не обладала главной отличительной чертой фаблетов — не позволяла совершать голосовой вызов, используя аппарат как телефон, то есть прикладывая его к уху.
 2007  (экран 5,0 дюймов)
 2009  (экран 7,0 дюймов)
 2010  (экран 5,0 дюймов)

В 2011 году появилось сразу несколько устройств:
 2011 Samsung Galaxy Player 5 (экран 5,0 дюймов)
 2011 Pantech Pocket
 2011 Samsung Galaxy Note (экран 5,3 дюйма, графический планшет)

26 октября 2011 года южнокорейская компания LG Electronics подала заявку на регистрацию слова phablet в качестве самостоятельной торговой марки. Решение по заявке ожидалось к февралю 2013 года.

Слово «фаблет» стали использовать в сети ещё чаще после публикаций популярного издания Engadget и агентства Рейтер, предсказавшего, что 2013 год станет годом фаблета.

В 2013 году появилось множество моделей фаблетов, и, по оценкам компании , к осени 2014 года они составили около 10 % среди всех мобильных устройств (телефонов, смартфонов, фаблетов, малых и больших интернет-планшетов), вместо 2 % в 2013 году.

Примеры устройств 
К популярным фаблетам относили среди прочих:

 Samsung: Серии Samsung Galaxy Note, Grand, Mega, A7, J7 и другие (Note II, Note 3, Note 4, Note 5 и другие)
 Lenovo S930
 Alcatel Idol 4S
 Nokia: Nokia Lumia 1520, Nokia Lumia 1320, Nokia Lumia 930
 Sony: Sony Xperia Z Ultra
 
 HTC: , HTC Desire 820, HTC Desire 826(G)
 Huawei: Honor X1, X2, 3X — 9X.
 Apple iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, iPhone XS Max, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro Max
 Nexus 6, Nexus 6P, Pixel XL, Pixel 2 XL
 MegaFon Login +
 Oneplus One
 LG: LG G Flex, LG G Flex 2, LG G3, LG V10, LG G4, LG G Pro, LG G Pro lite dual, LG G Pro 2
 Asus: Asus Padfone, Asus Zenfone 2
 Xiaomi Redmi Note, Redmi Note 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10; Redmi 8, 9, 9T; Redmi S2/Y2; Xiaomi Poco F3; Xiaomi Mi Max, Mi Max 2, Mi Max 3; Xiaomi Mi Note, Mi Note 2, 3.
 Umi Rome X
 Meizu M1 Note, M2 Note, M3 Note, M5 Note, M6 Note
 ZTE AXON 7
 Oppo R9S+, Oppo A5 (2020)

Многие производители смартфонов выпускают фаблеты. Одним из последних стала компания Apple, выпустившая iPhone 6 Plus (5.5'') осенью 2014 года и компания Google, заказавшая у Motorola модель Nexus 6, первый фаблет в линейке Google Nexus.

См. также 
 Смартфон
 Планшетный компьютер

Примечания

Ссылки 

 Что означает фаблет? // Digital technology news, 31.08.2012
 Фаблеты: пришла ли пора смартфонов-гигантов? // Компьютерра, 12.04.2013

Смартфоны
Планшетные компьютеры
Фаблеты